Molekulska formula -{C12H22O10}- se može odnositi na:

 Neohesperidoza
 Robinoza
 Rutinoza